Temešvár (Hlasivo) (voir : :cz:Temešvár (Hlasivo))
 Temešvár (district de Písek)